Amalia del Palatinado-Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler (Mannheim, 10 de mayo de 1752-Dresde, 15 de noviembre de 1828) fue una condesa miembro de la Casa de Wittelsbach. Fue la primera reina consorte de Sajonia y única gran duquesa consorte de Varsovia.

Primeros años 
Era hija de Federico Miguel de Zweibrücken-Birkenfeld, conde palatino de Zweibrücken-Birkenfeld, y de su esposa, la condesa palatina María Francisca de Sulzbach, por lo que era hermana del rey Maximiliano I de Baviera.

Matrimonio 
El 29 de enero de 1769 contrajo matrimonio con Federico Augusto III, elector de Sajonia. Fue la mujer de mayor rango en la corte sajona desde 1780, tras la muerte de su suegra. En 1806, ella y su esposo fueron proclamados el primer rey y reina de Sajonia, y en 1807, Napoleón Bonaparte les otorgó el recién creado Gran Ducado de Varsovia.

Descendencia 
Amalia tuvo cuatro embarazos, pero solo sobrevivió una hija fruto de su matrimonio, que permaneció soltera:
 Hijo muerto (1771).
 Hijo muerto (1775).
 María Augusta (1782-1863).
 Hijo muerto (1797).

A partir de 1804, a la muerte de su cuñada, Carolina de Borbón-Parma, ella y su otra cuñada, María Teresa de Austria, compartieron la responsabilidad de criar a los hijos de la primera, algo que se dice que hicieron de manera muy estricta.

Muerte 
Amalia sobrevivió un año a su esposo; falleció el 15 de noviembre de 1828, a los 76 años de edad. Fue enterrada el 18 en la Cripta Wettin de la Iglesia Católica de la Corte en Dresde, Sajonia.

Distinciones honoríficas 
 19 de noviembre de 1766:  Dama de la Orden de Santa Isabel. (Electorado del Palatinado).
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Justin C. Vovk: In Destiny's Hands: Five Tragic Rulers, Children of Maria Theresa (2010)

Reinas consortes de Sajonia
Electoras consortes de Sajonia
Católicos de Alemania
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Casa de Wittelsbach
Damas de la Orden de Santa Isabel
Condesas Palatinas de Zweibrücken
Nacidos en Mannheim